Panathinaikos Athény je sportovní organizace, pod kterou patří následující kluby:

 Panathinaikos Athény (baseball)
 Panathinaikos Athény (basketball)
 Panathinaikos Athény (fotbal)
 Panathinaikos Athény (volejbal)